Kipi (KDE Image Plugin Interface) a pour but de développer une structure de plugins commune à Digikam, KPhotoAlbum, ShowImg, Gwenview et KSquirrel.

Le but est de partager des greffons communs à différentes applications graphiques. 

Kipi est basé sur les anciens plugins Digikam et est maintenu par l'équipe Digikam.

Plugins 
 Acquire Images permet d'acquérir des images grâce à un scanner.
 Batch process permet d'appliquer des transformations à des groupes d'images.
 CD archiving permet de sauvegarder des collections.
 Calendar permet de créer un calendrier depuis des collections.
 Find duplicates permet de détecter les images en doublon.
 Flickr export permet d'exporter des images vers Flickr.
 Fusion d'exposition permet de faire de l'imagerie à grande gamme dynamique
 GPS Sync permet de synchroniser les coordonnées géographiques depuis un GPS.
 Gallery export permet d'exporter des collections vers un serveur Gallery.
 HTML export permet d'exporter des albums vers une page web.
 iPod export permet d'exporter des images vers un iPod.
 JPEG loss less permet d'appliquer des transformations à des images JPEG sans perte de qualité.
 Kamera klient permet de connecter l'ordinateur à un appareil photo.
 MetadataEdit permet de modifier les métadonnées.
 MediaWiki export permet d'exporter des images vers n'importe quelle installation de MediaWiki.
 MPEG encoder permet de convertir une série d'images en un diaporama vidéo au format MPEG.
 OpenGL Imageviewer permet d'afficher les images en zoomant ou en passant à l'image suivante rapidement.
 Panorama permet d'assembler des images pour créer un panoramique
 Picasa export permet d'exporter des images vers Picasa
 Print wizard est un outil d'impression d'images.
 RAW image converter est un outil de conversion des images depuis le format RAW.
 Send images permet d'envoyer des images directement par courrier électronique.
 Simpleviewer Export est un outil d'export.
 Slide Show permet de créer un diaporama.
 Suppression yeux rouges permet de corriger les yeux rouges sur les photos.
 Time adjust permet de modifier les métadonnées relatives au temps.
 Wall paper permet de définir des images comme fond d'écran.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Site officiel

KDE